Статистика седамдесет деветог фудбалског првенства у Мађарској које је одиграно 1980/81. године.

Преглед 
Играло је укупно осамнаест клубова, ФК Ференцварош је освојио првенство, што му је овом клубу била двадесет трећа титула.

Из лиге су испали ФК Ракоци Капошвар, МТК и ФК Дунаујварош.

Финална табела првенства 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 rsssf веза

1980/81.
Сезона 1980/81. у мађарском фудбалу